Bendaña steht für:

 Cleto Bendaña (1790–?), Staatschef von Honduras
 Bendaña (Parroquia), eine Parroquia in der Provinz A Coruña in Galicien, im Norden Spaniens